Алекса́ндр Влади́мирович Сурин (10 декабря 1939, Москва — 13 ноября 2015, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000).

Биография 
Родился 10 декабря 1939 года в Москве. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (1965, мастерская Е. Л. Дзигана и Б. Г. Иванова). Работал на киностудии «Мосфильм» с 1966 года. Сын директора «Мосфильма» В. Н. Сурина. Дебютировал с короткометражной лентой «Одни». Снял фильмы «Баллада о комиссаре» с Юрием Назаровым и Галиной Польских в главных ролях, «Возвращение с орбиты» с Юозасом Будрайтисом и Виталием Соломиным, «Территорию» с Донатасом Банионисом, «Сашку» с Андреем Ташковым.

Был вторым мужем актрисы Галины Польских. Брак продлился один год. В этом браке родилась дочь Мария (1968).

Как актёр сыграл роль шофёра Степана в фильмах Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и «Курочка Ряба».

В последние годы работал в содружестве со своей женой, сценаристом Аллой Криницыной: «Мы веселы, счастливы, талантливы!» (1986), «Поджигатели» (1988), «1000 долларов в одну сторону» (1991), «Цветы от победителей» (1999), «Внимание! Говорит Москва» (2005).

Александр Сурин умер 13 ноября 2015 года в Москве на 75-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище (уч. 25а).

Фильмография

Режиссёр 

 1966 — «Одни»
 1967 — «Баллада о комиссаре»
 1969 — «Дорога домой»
 1971 — «Антрацит»
 1973 — «Два дня тревоги»
 1975 — «Страх высоты»
 1978 — «Территория»
 1981 — «Сашка»
 1983 — «Возвращение с орбиты»
 1986 — «Мы веселы, счастливы, талантливы!»
 1988 — «Поджигатели»
 1991 — «1000 долларов в одну сторону»
 1992 — «Осколок „Челленджера“»
 1998 — «Цветы от победителей»
 2005 — «Внимание, говорит Москва!»
 2008 — «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной»

Актёр

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Похороненные на Троекуровском кладбище